Ohlmann oder Öhlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Ohlmann (1938–2013), deutscher Künstler
 Gerhard Öhlmann (* 1931), deutscher Chemiker, Wissenschaftsmanager und Industrieberater
 Heribert Ohlmann, deutscher Oberstudiendirektor und Fußballfunktionär
 Klaus Ohlmann (* 1952), deutscher Segelflieger

Siehe auch:
 Olman
 Ollman
 Oehlmann
 Oelmann